Père Noël et fils peut désigner :
 Père Noël et fils (1983), téléfilm français réalisé par André Flédérick.
 Père Noël & fils (2006-en cours), série de bande dessinée dessinée par Bercovici et scénarisée par  Bob De Groot.